ORBI steht für:

 Flughafen Bagdad, ICAO-Code
 ORBI – Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum, Verein des organisch-biologischen Landbaues in Österreich

ORBI